Vergleichsvertrag bezeichnet

 einen rechtlichen Vergleich, siehe Vergleich (Recht)
 eine Form des Verwaltungsvertrages, siehe Öffentlich-rechtlicher Vertrag#Vergleichsvertrag